Pröhl ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Pröhl (1884–1968), deutscher Generalstabsarzt
 Günther Pröhl (1895–1977), Hauptabteilungsleiter im Reichskommissariat Ostland
 Ilse Pröhl (1900–1995), Ehefrau von Rudolf Heß und Autorin, siehe Ilse Heß
 Joachim Pröhl (* 1932), Admiralarzt der Marine und Präsident der DLRG
 Wolfgang Pröhl (* 1931), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Proehl
 Pröhle
 Bröhl